

Geografia

Austria 
 Stetten – comune nel distretto di Korneuburg (Bassa Austria)

Francia 
 Stetten – comune nel dipartimento dell'Alto Reno (Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena)

Germania

Comuni 
 Niederstetten – città nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)
 Stetten – comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Stetten – comune nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)
 Stetten – comune nel circondario del Donnersberg (Renania-Palatinato)
 Stetten am kalten Markt – comune nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)

Ex comuni, frazioni e quartieri 
 Kocherstetten – ex comune ora frazione di Künzelsau, città nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)
 Niederstetten – frazione di Feldkirchen-Westerham, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Stetten – ex comune ora frazione di Engen, città nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)
 Stetten – ex comune ora frazione di Gunzenhausen, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Stetten o Stetten bei Haigerloch – ex comune ora frazione di Haigerloch, città nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)
 Stetten – ex comune ora frazione di Hechingen, città nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)
 Stetten – ex comune ora frazione di Karlstadt, città nel distretto della Bassa Franconia (Baviera)
 Stetten – quartiere di Lörrach, città nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)
 Stetten o Mühlheim an der Donau-Stetten (già Stetten an der Donau) – ex comune ora frazione di Mühlheim an der Donau, città nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)
 Stetten – frazione di Neresheim, città nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)
 Stetten – frazione di Neunburg vorm Wald, città nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Stetten – frazione di Schwabhausen, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Stetten – frazione di Thalmässing, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Stetten am Heuchelberg – ex comune ora frazione di Schwaigern, città nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)
 Stetten ob Rottweil – ex comune ora frazione di Zimmern ob Rottweil, comune nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)
 Stetten unter Holstein – ex comune ora frazione di Burladingen, città nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)

Svizzera 
 Stetten – comune nel distretto di Baden (Canton Argovia)
 Stetten – comune (Canton Sciaffusa)